Sečovo je ime več naselij:
 Zgornje Sečovo
 Spodnje Sečovo